Kabelio ist ein kostenpflichtiges Satelliten-Angebot der Kabelio AG für die Schweiz. Kabelio umfasst ein Programmangebot von 50 HDTV-Sendern (Stand: Juli 2021), die über den Eutelsat-Satellit Hotbird 13° Ost verschlüsselt ausgestrahlt werden. Zum Empfang von Kabelio wird das Kabelio-Zugangsmodul (ein CI-Modul des Standards CI+) benötigt.

Fernsehprogramme 
Das Angebot an Fernsehsendern, die über Kabelio empfangen werden können, setzt sich zusammen aus Sendern auf den von Kabelio betriebenen Hotbird Transpondern mit der Frequenz 11096 und 11526, sowie den Sendern der SRG SSR und von France Télévisions, die über das Simulcrypt-Verfahren ebenfalls mit dem Kabelio-Zugangsmodul entschlüsselt werden können.

Technik 
Das Kabelio-Senderangebot wird verschlüsselt über den Eutelsat-Satelliten Hotbird 13° Ost in DVB-S2 verbreitet. Zur Entschlüsselung der Programme ist ein CI+ Modul erforderlich. Das verwendete Zugangsberechtigungssystem stammt von Panaccess.

Weblinks 
 Kabelio

Einzelnachweise 

Fernsehen (Schweiz)
Satellitenrundfunk